Deux navires différents de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Spiggen (en suédois : « épinoche ») :
 Le , un sous-marin de poche lancé en 1954 sous le nom de HMS Stickleback de la Royal Navy et acquis par la Suède en 1958.
 Le , un sous-marin de poche lancé en 1990.

Notes et références